Biskupi lewanccy (mariborscy)

Diecezja Lewantu (1226-1962)

Biskupi diecezjalni

Biskupi pomocniczy 
 1928-1933: bp Ivan Jožef Tomažič, biskup tytularny Bragala
 1946-1949: bp Maksimilijan Držečnik, biskup tytularny Abrittum

Diecezja mariborska (od 1962 r.)

Biskupi diecezjalni

Biskupi pomocniczy 
 1968-1980: bp Vekoslav Grmič, biskup tytularny Uchi Maius
 1983-2006: bp Jožef Smej, biskup tytularny Tzernicus

Archidiecezja mariborska

Ordynariusze

Biskupi pomocniczy 
 1983-2009: bp Jožef Smej, biskup tytularny Tzernicus
 2006-2009: bp Peter Štumpf, biskup tytularny Musti in Numidia
 2000-2009: abp Anton Stres, biskup cylejski, koadiutor

Zobacz też 
 Archidiecezja mariborska

Bibliografia 
 Lista biskupów mariborskich na stronie Catholic-Hierarchy
 Ernst Friedrich Mooyer, Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, s. 53-54